Hall County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hall County (Georgia)
 Hall County (Nebraska)
 Hall County (Texas)